Klubertanz ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Heinz Klubertanz (1892–1975), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant
 Kyle Klubertanz (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Michael Klubertanz (* 1968), deutscher Komponist